Юловка:

Реки
 Юловка (приток Мокши)
 Юловка (приток Суры)
 Юловка (приток Сюксюма)